Reinhold Daschner (München, 1969. október 16. –) német labdarúgó-középpályás vagy hátvéd, edző.

Jegyzetek

További információk 

1969-ben született személyek
Müncheniek
Német labdarúgók
Az FC Bayern München II labdarúgói
A Bayern München labdarúgói
Az 1. FC Köln labdarúgói
Az 1. FC Köln II labdarúgói
A Hannover 96 labdarúgói
A Rot Weiss Ahlen labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek